Сегунда Лига 2013/2014 годов () — 24-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 11 августа 2013 года и закончился 11 мая 2014 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Ссылки 
 Сегунда 2013/14 на rsssf.com

2013/2014
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2013 году
Спорт в Португалии в 2014 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014